Myopotta är ett släkte av tvåvingar. Myopotta ingår i familjen stekelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Stekelflugor
Myopotta